Виктор Харченко:
 Харченко, Виктор Иванович (1935—2015) — советский хозяйственный деятель, начальник Балтийского морского пароходства.
 Харченко, Виктор Иванович (1925—2012) — подводник Тихоокеанского и Северного флотов.
 Харченко, Виктор Кондратьевич (1911—1975) — советский военачальник, маршал инженерных войск.
 Харченко, Виктор Николаевич (1936—2016) — советский и российский учёный.
 Харченко, Виктор Сергеевич — российский тяжелоатлет.